Pink steht für:
 Pink (Farbe), sattes Rosa
 Name für unterschiedliche Segelschiffstypen, siehe Pinke (Schiffstyp)
 Pink International, private serbische Sendergruppe 
 Pink (Oklahoma), Ort im Pottawatomie County
 Pink Film, japanische Filmrichtung, siehe Pinku Eiga
 die Hauptrolle in dem Album bzw. Film The Wall
 Pink (2003), kanadischer Kurzfilm
 Pink (2009), deutscher Spielfilm
 Pink (2016), indischer Spielfilm
 PINK!, Magazin des österreichischen Privatfernsehsenders Puls 4
 ein Betriebssystemprojekt von Apple Computer, siehe Taligent
 Agent Pink, im Vietnamkrieg verwendetes Herbizid

Pink ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel H. Pink (* 1964), US-amerikanischer Schriftsteller
 David Pink (* 1939), britischer Bogenschütze
 Hans Pink (1906–1974), saarländischer Politiker
 Johanna Pink (* 1974), deutsche Islamwissenschaftlerin
 Julia Pink (* 1976), deutsche Pornodarstellerin und Erotikmodel
 Karl Pink (1884–1965), österreichischer Numismatiker
 Laureen Pink (* 1983), polnische Pornodarstellerin
 Maria Pink (1904–1988), saarländische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Markus Pink (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Michael Pink (* 1977), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Monika Pink (* 1982), deutsche Eishockeyspielerin
 Olive Pink (1884–1975), australische botanische Illustratorin, Anthropologin und Aktivistin für die Rechte der Aborigines
 Oliver Pink (* 1973), österreichischer Journalist 
 Peter Wilhelm Pink (* 1938), deutscher Südostasienwissenschaftler
Richard Pink (* 1959), deutscher Mathematiker
 Sarah Pink (* 1966), britische Sozialwissenschaftlerin und Sozialanthropologin
 Sidney W. Pink (1916–2002), US-amerikanischer Filmproduzent
 Steve Pink (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Thomas Pink (Philosoph), britischer Philosoph

Pink ist der Künstlername folgender Personen:
 Pink (Musikerin) (* 1979), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Ariel Pink (* 1978), US-amerikanischer Avantgarde-Musiker

Siehe auch:
 Pink Lady
 Unique Pink
 Pinc
 Pinck
 Pinkie
 Pinky